Tom i Jerry (ang. The Tom and Jerry Show) – amerykański serial animowany wyprodukowany w 1975 roku przez studio Hanna-Barbera.

Emitowany był przez stację ABC od 6 września do 13 grudnia 1975 roku w sobotnich porankach.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach dwóch bohaterów – Toma i Jerry’ego, którzy goniąc się przeżywają nowe przygody.

Obsada 
 John Stephenson –
 Tom,
 Jerry,
 Spike
 Don Messick, Joe E. Ross – Spike

Wersja polska

Polsat 
Wersja polska: Michał Kwiatkowski
Czytał: Stanisław Olejniczak

TVN TVP1 TVP 1 HD i TVP ABC 
Wersja polska: Barbara Nejman
Czytał: Ireneusz Machnicki

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Polsat - 6 marca 2011 roku
 TVN 7 - 24 września 2011 roku (emisja do 8 października)
 TVN Style - 16 grudnia 2013 roku (emisja do 24 grudnia)
 TV4 - 23 lipca 2016 roku
 TV6 - 4 września 2016 roku (emisja do 29 października)
 TVP ABC - od 31 grudnia 2018 roku

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1975
Seriale telewizyjne zakończone w 1977
Filmy o Tomie i Jerrym